Моевка
обыкновенная моевка, или трёхпалая чайка () — вид птиц из семейства чайковых (Laridae)
Моевка — село в Черневецком районе Винницкой области на Украине

См. также